Dölitz steht für:

 den deutschen Namen des polnischen Orts Dolice in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Dolice (Powiat Stargardzki)
 Dölitz, ein Stadtteil von Leipzig in Sachsen
 ein Stadtteil von Gnoien in Mecklenburg

Siehe auch:
 Dolice